Canady ist der Familienname folgender Personen:

 Charles T. Canady (* 1954), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Cornelia Canady (* 1942), deutsche Autorin
 Kevin Canady (* 1969), US-amerikanischer Wrestler